Джей () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Джей, Билл (1940—2009) — британский фотограф.
 Джей, Бэйли (род. 1988) — американская транссексуальная порноактриса.
 Джей, Даллас (род. 1993) — гуамский футболист.
 Джей, Джон (1745—1829) — американский политический и государственный деятель.
 Джей, Джон (род. 1985) — американский бейсболист.
 Джей, Кэсси (род. 1986) — американская актриса, режиссёр и продюсер.
 Джей, Пак (род. 2002) — южнокорейско-американский певец, танцор.
 Джей, Рики (1948—2018) — американский актёр и иллюзионист.
 Джей, Энтони (1930—2016) — британский сценарист, писатель и продюсер.

Топоним 
 Джей — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
 Джей — село в остане Альборз, Иран.